

Persone 
 Iben Hjejle – attrice danese
 Martine Ølbye Hjejle – attrice danese
 Therkel Hjejle – architetto danese